Pripek kan syfta på:

Bulgarien 

 Pripek (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Pripek (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Dzjebel,